Die 13. Etappe der Vuelta a España 2008 am 13. September führte über 209,5 Kilometer von San Vicente de la B. zum Alto de L´Angiru. Dabei standen zwei Sprintwertungen und jeweils eine Bergwertung der 3. und Especial- Kategorie sowie drei Bergwertungen der 1. Kategorie auf dem Programm.

Nach dem zweiten Ruhetag waren auf der heutigen Königsetappe, mit Ziel auf dem sehr steilen Alto de L´Angiru und seinen bis zu 23,6 Steigungsprozenten, insgesamt 3708 Höhenmeter von den Fahrern zu bewältigen. Trotz der bevorstehenden Schwierigkeiten wurden die ersten zwei Rennstunden sehr schnell gefahren. In der ersten ein Stundenmittel von mehr als 45 Kilometern und in der zweiten von mehr als 43 Kilometern. Wie an den zwei Etappen zuvor konnte sich ein Trio absetzen: Christophe Kern, Maarten Tjallingii und Matej Jurčo. Kern hatte an der ersten Bergwertung attackiert und die beiden anderen waren ihm gefolgt. Zwischenzeitlich hatten die Drei einen Vorsprung von zehn Minuten und erreichten die nächsten drei Bergwertungen der 1. Kategorie vor dem Feld. Dabei sicherte sich Kern jeweils die Maximalpunktzahl und fuhr sich damit nach Ende der Etappe auf den zweiten Platz in der Bergwertung. Doch auch der weiterhin Führende in dieser Wertung David Moncoutié konnte über den Tag 26 Punkte sammeln. Zu einem Schlagabtausch der Favoriten auf den Rundfahrtsieg kam es dann am letzten Anstieg des Tages. Im zweiten Teil des Berges waren nur noch vier Fahrer an der Spitze: Alberto Contador, Alejandro Valverde, Joaquim Rodríguez und Levi Leipheimer. Valverde griff an, Contador sowie Rodríguez folgten und Leipheimer fiel zurück. Damit war eigentlich auch schon eine Vorentscheidung für die Gesamtwertung gefallen. Den heutigen Rückstand sollte Leipheimer nicht wieder gut machen können. Dreieinhalb Kilometer vor dem Ziel griff Contador an und konnte seine Kontrahenten distanzieren. Er gewann die Etappe vor Valverde. Damit übernahm er auch das Goldene Trikot vor Leipheimer und Carlos Sastre, der Tagesfünfter wurde. Für einen großen Mitfavoriten war die Vuelta in der Abfahrt des vorletzten Berges beendet: Igor Antón stürzte und brach sich das Schlüsselbein.

Aufgaben 
23 José Antonio López
81 Igor Antón
102 Mathias Frank
151 Óscar Freire

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Infiesto (Kilometer 95,1) (140 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Maarten Tjallingii ||SIL||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Matej Jurčo ||MRM||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in Fresnedo (Kilometer 195,6) (360 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Matej Jurco ||MRM||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Maarten Tjallingii ||SIL||1 P.
|}

 Zielankunft in Alto de L' Angiru (1.560 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| Alberto Contador ||AST||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Alejandro Valverde ||GCE||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Joaquim Rodríguez ||GCE||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Levi Leipheimer ||AST||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Carlos Sastre ||CSC||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Robert Gesink ||RAB||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Ezequiel Mosquera ||XAG||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Oliver Zaugg ||GST||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Damiano Cunego ||LAM||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| Daniel Moreno Fernández ||GCE||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Davide Rebellin ||GST||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| David Moncoutie ||COF||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Alberto Losada ||GCE||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| Nicolas Roche ||C.A||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| John Gadret ||ALM||1 P.
|}

Bergwertungen 
 Alto de Ortigueiro, 3. Kategorie (Kilometer 45,9) (450 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Maarten Tjallingii ||SIL||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Matej Jurco ||MRM||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Gárate ||QST||1 P.
|}

 Puerto de Arnicio, 1. Kategorie (Kilometer 116,7) (910 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Matej Jurco ||MRM||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Maarten Tjallingii ||SIL||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Leonardo Duque ||COF||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Garate ||QST||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Benjamín Noval ||AST||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Assan Basajew ||AST||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Emanuele Bindi ||LAM||1 P.
|}

 Alto de la Colladona, 1. Kategorie (Kilometer 154,8) (850 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Matej Jurco ||MRM||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Maarten Tjallingii ||SIL||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Garate ||QST||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Benjamín Noval ||AST||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Tomas Vaitkus ||AST||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Dmitri Murawjow ||AST||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Mikel Astarloza ||EUS||1 P.
|}

 Alto del Cordal, 1. Kategorie (Kilometer 188,1) (780 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Maarten Tjallingii ||SIL||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Matej Jurco ||MRM||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Alberto Contador ||AST||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || José Luis Rubiera ||AST||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Sérgio Paulinho ||AST||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Levi Leipheimer ||AST||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Daniel Moreno Fernández ||GCE||1 P.
|}

 Alto d L'Angliru, Kategorie Especial (Kilometer 208,7) (1.573 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Alberto Contador ||AST||30 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Alejandro Valverde ||GCE||25 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Joaquim Rodríguez ||GCE||20 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Levi Leipheimer ||AST||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Carlos Sastre ||CSC||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Robert Gesink ||RAB||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Ezequiel Mosquera ||XAG||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Oliver Zaugg ||GST||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Damiano Cunego ||LAM||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zehnter || style="text-align: left;" | || Daniel Moreno Fernández ||GCE||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| 11. || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| 12. || style="text-align: left;" | || Davide Rebellin ||GST||1 P.
|}

13.Etappe
San Vicente de la Barquera
Riosa

en:2008 Vuelta a España, Stage 12 to Stage 21#Stage 13